Toto je seznam členů hokejové síně slávy (NHL) v Torontu.

Legenda 

Vysvětlivka: .

Členové

Evropané 
 SSSR/Rusko • Vladislav Treťjak (1989) • Vjačeslav Fetisov (2001) • Valerij Charlamov (2005) • Igor Larionov (2008) • Pavel Bure (2012) • Sergej Fjodorov (2015) • Sergej Makarov (2016) • Alexandr Jakušev (2018) • Sergej Zubov (2019)
 Švédsko • Börje Salming (1996) • Mats Sundin (2012) • Peter Forsberg (2014) • Nicklas Lidström (2015) • Daniel Sedin (2022) • Henrik Sedin (2022) • Daniel Alfredsson (2022)
 Československo/Česko • Dominik Hašek (2014) • Václav Nedomanský (2019)
 Finsko • Jari Kurri (2001) • Teemu Selänne (2017) •  Riikka Sallinen (2022)
 Slovensko • Peter Šťastný (1998) • Marián Hossa (2020)

Hokejisté

Budovatelé

Rozhodčí

Reference 

 
Členové hokejové síně slávy
Trofeje a ocenění NHL